

Persone 
 Chrystian Piotr Aigner (1756-1841) – architetto polacco
 Ernst Aigner (1966) – calciatore austriaco
 Martin Aigner (1942) – matematico austriaco
 Clemens Aigner (1993) – sciatore austriaco

Altro 
 Aigner – trampolino per il salto con gli sci di Hinzenbach (Austria)